

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Banks Township (contea di Fayette, Iowa)
 Banks Township (Michigan)
 Banks Township (contea di Carbon, Pennsylvania)
 Banks Township (contea di Indiana)